Montesquieu est un nom propre, ou plus rarement un nom commun, qui peut désigner :

Patronyme 

 Montesquieu (1689-1755), philosophe français, de son nom complet Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu ;
 Charles Louis de Secondat, baron de Montesquieu (1755-1824), petit-fils du précédent, militaire français.
 Montesquieu de Coustaussa (cf. Montesquieu-des-Albères), famille noble, seigneurs de Coustaussa (1367-1789), ainsi que celles de Soulatgé, Latour, Roquefort.
 Philippe de Secondat de Montesquieu, homme de lettres français (1912-1988).

Toponyme 

 Montesquieu (Haute-Garonne), ancienne commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie, intégrée à Montesquieu-Guittaut ;
 Montesquieu (Hérault), commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie ;
 Montesquieu (Lot-et-Garonne), commune française du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine, qui donna son nom d'usage au philosophe Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (cf. supra) ;
 Montesquieu (Tarn-et-Garonne), commune française du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie ;
 Montesquieu-Avantès, commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Montesquieu-des-Albères, commune française des Pyrénées-Orientales, en région Occitanie ;
 Montesquieu-Guittaut, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Montesquieu-Lauragais, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Montesquieu-Volvestre, commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Divers 
 Montesquieu (rose), un cultivar de rosier obtenu en 1959, par le rosiériste espagnol Pedro Dot et un de ses fils.
 Billet de 200 francs Montesquieu. un ancien billet de banque français.

Voir aussi 
 Montesquiu,  commune espagnole de la province de Barcelone, en Catalogne 
 , patronyme et toponyme.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France